Mit dem Begriff Finger Gottes werden folgende Dinge bezeichnet:

 ein Effekt bei der Beobachtung von Galaxienhaufen; siehe Rotverschiebungsraum
 die Burgruine Dollendorf-Schloßthal bei Blankenheim in der Eifel
 als Finger Gottes werden kleine Wirbelstürme bezeichnet
 die Felsnadel Roque Cinchado auf Teneriffa.
 eine ehemalige Felsformation auf der kanarischen Insel Gran Canaria; siehe Dedo de Dios
 der Finger Gottes war eine Felsformation in Zentralnamibia; siehe Mukurob.
 in der Astrologie eine spezielle Formation im Geburtshoroskop, die durch einen Planeten gebildet wird, zu dem zwei andere Planeten jeweils einen Winkel von 150° (Quincunx) bilden.